Белия зъб може да се отнася за:
 Белия зъб, роман на Джек Лондон
 Белия зъб (филм, 1946), филм на Александър Згуриди
 Белия зъб (филм, 1991), филм на Рандъл Клайзър
 Белия зъб (филм, 2018), филм на Александър Еспигар
 Белия зъб (сериал), телевизионен сериал от 1993 – 1994 година
 Белия зъб 2: Митът за белия вълк, филм на Кен Оулин от 1994 година